Andras steht für:

 Andras, ein Dämon der Ars Goetia
 Andras (Band), deutsche Pagan-Metal-Band
 András, ein ungarischer Vorname

Andras ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Andras (* 1984), französischer Schriftsteller
 Robert Andras (1921–1982), kanadischer Unternehmer und Politiker der Liberalen Partei